Tartagal puede referirse a:

 Tartagal, localidad de la Provincia del Chaco. Argentina;
 Tartagal, ciudad de la Provincia de Salta, Argentina; o
 Tartagal, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.